Самурай може да се отнася за:

 Самурай – войни благородници от късното средновековие в Япония
 Самурай Джак – американски анимационен филм
 Самураят - френски игрален филм от 1967 година с Ален Делон
 Последният самурай – американо-новозеландско-японски филм от 2003 г. с участието на Том Круз
 Сузуки самурай – джип